«Сумасшедший на свободе» () — предстоящий художественный фильм в жанре нуар, один из нереализованных проектов Стэнли Кубрика.

История создания 
В 1950-е годы Стэнли Кубрик, тогда ещё начинающий режиссёр, заказал сценарий у писателя Джима Томпсона, работавшего в жаре нуар. Сценарий под названием «Сумасшедший на свободе» (Lunatic at Large) был написан, но Кубрик не стал снимать по нему фильм, и рукопись считалась безвозвратно утраченной. После смерти режиссёра её нашёл зять Кубрика Филипп Хоббс, объявивший 1 ноября 2006 года, что снимет фильм. По состоянию на август 2011 года этот проект находился в разработке; в нём участвовали актёры Скарлетт Йоханссон и Сэм Роквелл, британский сценарист Стивен Р. Кларк. Однако Хоббс так и не снял фильм. В феврале 2021 года стало известно, что права на экранизацию купили Брюс Хендрикс и Гейлен Уокер. «Возможность перенести на экран проект Стэнли Кубрика спустя столько лет — это сбывшаяся мечта, — заявил в связи с этим Уокер. — Мы с нетерпением ждем возможности снять фильм, который будет соответствовать его уникальному стилю и видению».

Съёмки фильма начнутся осенью 2021 года. До этого момента создатели картины держат в тайне детали сюжета.

Примечания 

Фильмы нуар